Et demain viendra le jour est un téléfilm français réalisé par Jean-Louis Lorenzi en 1986.

Synopsis 
Le thème en est la guerre de religion entre catholiques et protestants, mais il raconte plus précisément le soulèvement des Cévennes de 1700 à 1710, pour la liberté de conscience et de culte à laquelle les protestants aspirent et que les autorités royales, avec le consentement de l'Église catholique romaine, leur interdit sous peine d'être brulés vifs, roués de coups jusqu'à la mort pour les hommes, sans oublier les galères du roi ou l'enfermement pour les femmes (voir le téléfilm Les Prisonnières, de Jean-Louis Lorenzi), le couvent pour les jeunes filles et l'enlèvement des enfants.

Le pouvoir royal de l'époque avait décidé par décrets, ordonnances et édits, de les cataloguer comme réfractaires et hérétique face à la seule « vraie religion ».

Ce téléfilm a été diffusé pour la première fois sur Antenne 2 le .

Distribution 
 Serge Avédikian : Jean-Marie
 Emmanuelle Béart : Judith
 Élisabeth Sender : Esther
 Pierre Santini : le prédicant
 Jean Reno : le déserteur
 Fred Ulysse : le chef camisard
 Pierre Gérard : David
 Gilles Léger : Abel
 Patrick Laurent : le bagarreur
 Daniel Briquet : le fanatique
 Bernard Farcy : le sergent
 Manuel Gélin : le jeune dragon

Liens externes 
 

Téléfilm français des années 1980
Téléfilm diffusé en 1986
Téléfilm d'Antenne 2